Frida Marie Hansdotter, ursprungligen Frida Hansdotter Westring, född 13 december 1985 i Västerås i Västmanlands län, är en svensk före detta utförsåkare som tävlade i slalom och storslalom.

Hansdotter har bland annat vunnit OS-guld i slalom 2018 samt världscupen i slalom säsongen 2015–2016.

Hon avslutade sin karriär efter säsongen 2018–2019.

Biografi
Frida Hansdotter, som tidigare hette Frida Hansdotter i förnamn och Westring i efternamn, är dotter till Hans Johansson (född 1955) och Britt-Marie Westring Johansson (1951–2012). Efter födelsen på sjukhus i Västerås kom hon hem till Norberg, där hon växte upp. Frida Hansdotter är syssling till prins Daniel.

I januari 2001 debuterade Hansdotter i en FIS-tävling, och i december 2002 gjorde hon sin första Europacuptävling. Den 23 oktober 2004 i Sölden gjorde hon debut i världscupen. Hon tog sina första världscuppoäng den 11 november 2006 i en slalomtävling i Levi i Finland, där hon kom på 13:e plats. Den 7 mars 2009 stod hon första gången på pallen i världscupen, vid slalom-tävlingen i Offerschwang i Tyskland. Under säsongerna därefter radade hon upp totalt nio andraplatser, innan hon tog sin första världscupsseger vid slalom-tävlingen i slovenska Kranjska Gora, den 2 februari 2014. Sammanlagt vann hon fyra världscuptävlingar under karriären och placerade sig totalt nitton gånger på andraplats. Säsongen 2015/2016 vann hon slalomvärldscupen. 

Hansdotter deltog under karriären i sex världsmästerskap, och vann tre individuella medaljer samt två medaljer i lag. De första VM-medaljerna kom i världsmästerskapen i Schladming 2013, med silver i lagtävlingen den 12 februari och brons i slalomen 16 februari. Vid världsmästerskapen i Beaver Creek 2015 tog hon silver i slalom och i Sankt Moritz 2017 två brons, individuellt i slalom och i lagtävlingen.

Hon deltog även vid tre olympiska spel. År 2018, vid de olympiska vinterspelen i Pyeongchang, krönte hon karriären med en guldmedalj i damernas slalom. Efter OS-guldet fortsatte Hansdotter att tävla ytterligare en säsong i världscupen, säsongen 2018/2019, men den 6 mars 2019 meddelade hon i ett pressmeddelande att hon avslutar karriären. Sina sista världscuptävlingar körde hon i Soldeu i Andorra, i mars 2019. Vid sin allra sista världscup-tävling, i storslalom, kuppade Hansdotter genom att åka iklädd svensk folkdräkt och med en korg kanelbullar i handen.

2004 blev Hansdotter svensk juniormästare i super-G, och följande år blev hon det i slalom. Svensk mästare i slalom har hon blivit  2007, 2013, och 2018.

Hansdotter kom på en andra plats i Mästarnas mästare 2020, där hon stod i final mot Michel Tornéus.

Resultat i Olympiska vinterspelen

Resultat i världsmästerskap

Resultat i världscupen

Säsongsresultat

Segrar

Pallplatser

Samtliga tävlingar

 Bröt i första åket.

 Bröt i första åket.

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.
 Diskvalificerades i första åket.

 Bröt i första åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.
 Kvalificerades ej i andra åket.

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.
 Kvalificerades ej i andra åket.

 Bröt i första åket.
 Bröt i andra åket.
 Kvalificerade ej till andra åket.

 Kvalificerades ej i andra åket.

Källor

Externa länkar

 
 

Svenska alpina skidåkare
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2010 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2010
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2018 från Sverige
Tävlande i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2018
Svenska olympiska guldmedaljörer
Olympiska guldmedaljörer 2018
Idrottare från Västerås
Födda 1985
Levande personer
Kvinnor
Sommarvärdar 2018
Svenska idrottare under 2000-talet